«Лову́шка для Зо́лушки» (, 1962) — детективная повесть французского писателя Себастьяна Жапризо.

Сюжет 
Двадцатилетняя девушка, жертва пожара, приходит в себя в больнице, вскоре выясняется, что у неё амнезия. Пациентка не помнит ничего с пятилетнего возраста до вспышки яркого света в больнице. Девушке сообщают, что её имя — Мишель Изоля́, Мики, Ми, но это имя ей ни о чём не говорит, равно как и другие имена: Жанна Мюрно́ — её бывшая гувернантка, огромного роста женщина с золотыми волосами; Сандра Рафферми (тётушка Мидоля, крёстная Мидоля) — родная тётя Мики, владелица сети обувных фабрик, недавно скончавшаяся и оставившая богатое наследство; Доменика Лои́ (До) — подружка Мики, которая погибла на том пожаре, с которой они провели детство, а спустя 15 лет снова встретились. И тогда, в детстве с ними была ещё одна девочка, Анжеля (Ля), но она вскоре умерла.

Согласно рассказу Жанны, Мики сильно обгорела во время пожара, сгорели волосы, лицо, руки. Но доктора сделали ей новое лицо из кожи, пожертвованной Жанной Мюрно. А вскоре после того, когда с Мики сняли бинты, её забрала с собой Жанна. Жанна рассказывает Мики о прошлом, но это прошлое не очень нравится Ми. Наконец, она сбегает от своей высокой гувернантки, селится в гостинице и подписывается… «Доменика Лои».

Теперь становится понятно, почему все эти имена для неё — пустой звук: она — не Мики, она — Доменика. До Лои тоже была брюнетка с голубыми глазами, одного роста Ми. Труп другой девушки был обезображен настолько, что не поддавался идентификации.

Новоявленная Доменика вызывает Жанну по телефону, и Жанна рассказывает ей всё. До встретила Мики на работе, в банке, когда Ми вкладывала чек. Несколько дней До собиралась с духом позвонить Ми, наконец, позвонила. Ми пригласила её к себе жить, и До стала нечто вроде домашнего зверька Ми. Когда Ми засыпала с зажжённой сигаретой, До гасила сигарету. Когда Ми была в плохом настроении, До буквально баюкала её на руках. Ми заставила До бросить банк и назначила ей оклад выше того, что До получала в банке. Вскоре девушки уезжают на юг на мыс Кадэ.

Переехав к Ми, До начала вести интенсивную переписку с Рафферми, с Флоренцией, и в этих письмах выставляла Ми в весьма невыгодном свете. Вскоре из Флоренции приехала Жанна. Великанша разыскала До и убедила её, что письмами ничего у этой «старой карги» не добиться.
Жанна разработала план убийства Мики и собиралась воплотить его с помощью До. Этот план заключался в том, чтобы выдать убийство за несчастный случай. Жанна руководила Доменикой из Флоренции, посылая телеграммы. До должна была каждый вечер откручивать гайку на стыке труб, которые подведены к газовой колонке в ванной и подмачивать картонную прокладку. В назначенный день Жанна заменила бы исправную гайку на треснувшую, которая пропускала бы газ, и До осталось бы всего лишь кинуть в ванную ком зажжённой ваты.

Главная же особенность плана заключалась в том, что До должна была выдать себя за Ми, чтобы получить наследство богатой тётушки. До отрабатывала мельчайшие детали поведения Ми, её походку, манеру курить, разговаривать. В день пожара До подожжёт на себе ночную рубашку, накинет её себе на голову, отчего её волосы сгорят, а лицо получит ожоги, и опознание станет невозможным, а потом нырнёт в бассейн.

Видимо, в последний момент До решила спасти Ми, потому что выжившую девушку нашли на лестнице, куда она прыгнула со второго этажа и ударилась головой о ступеньку, так и на добравшись до бассейна, а обгорелый труп второй девушки был найден у дверей спальни Доменики.

Всё это Жанна рассказывает той, которую считает Доменикой. Через некоторое время с девушкой без прошлого (а возможно, и без будущего) связывается парень по имени Серж Реппо. Он работал на почте на мысе Кадэ и часто видел Доменику, разговаривающую с Жанной по телефону. И видел, как До получала от Жанны телеграмму с текстом «Кларисса прокладка. Целую». Серж разыскал Мики и за плату рассказал ей о телеграмме и об интенсивных переговорах До с Флоренцией. Мики пообещала Сержу сто тысяч, чтобы Серж разобрался, что к чему. Мики, кстати, обратила внимание на ужасный запах одеколона Сержа, на что Серж ответил, что купил этот одеколон на службе в Алжире. Вскоре Серж выяснил, что «Кларисса» — это марка газовой колонки, и что прокладка в стыке между трубами уже порядком размокла. И тогда Мики, которая сама вела интенсивные переговоры с Флоренцией, решила сама привести в исполнение план Жанны против Доменики. Ведь Мики точно знала, что Рафферми составила завещание в пользу До, причём До должна будет выплачивать Ми содержание ровно столько, сколько Ми до сих пор выплачивала До. Само собой, Мики училась быть Доменикой точно так же, как и Доменика училась быть Мики.

Серж требует от девушки, выжившей в пожаре, обещанные сто тысяч и шантажирует её. А на следующий день девушку находит Габриэль, приятель Доменики, сотрудник страховой компании, застраховавший жизнь До, который по собственной инициативе провёл расследование в сгоревшем доме и выяснил, что огонь из ванной никак не мог перекинуться в спальню Доменики, поскольку ветер в тот день дул в другую сторону, и для того, чтобы спальня Доменики загорелась, пришлось развести огонь в гараже под спальней, что явно указывает на поджог. Габриэль сообщает девушке, что в ближайшие дни передаст результаты своего расследования полиции. Всё это, вкупе с Сержом Реппо и отсутствием Жанны, которой пришлось вернуться во Флоренцию для вскрытия завещания, выбивает бедную девушку из колеи, и она решает избавиться хотя бы от одной проблемы: от Сержа. Она находит револьвер и, позвонив Сержу, договаривается с ним якобы об уплате денег. Однако Серж вместо денег получает пулю.

Дома девушку ждут Жанна и полиция. Девушку арестовывают и сажают в камеру. Там она так и не находит ответа, кем же она является: Мики или Доменикой. Ведь Серж мог солгать, и тогда Мики ничего не знала, и До с Жанной привели свой план в исполнение, не зная, что их старания напрасны: завещание составлено на имя До. А если Серж Реппо не солгал, значит она — Мики, и она опять «пролетела мимо кассы», потому что Жанна, согласно своему плану, опознала в ней Ми.

Память к арестантке вернулась уже почти перед самым судом. На суде она вела себя тихо, предоставляя Жанне отвечать на вопросы. Её приговорили к десяти годам лишения свободы за соучастие в убийстве Доменики Лои. Жанну же приговорили к тридцати годам тюрьмы. Выходя из суда, молодая девушка спросила у жандарма, не служил ли он в Алжире, потому что вспомнила Сержа Реппо, который душился таким же, как у жандарма, одеколоном с таким же мерзким запахом, как и его название: «Ловушка для Золушки».

Экранизации 
 Повесть экранизирована в 1965 году, причём и Мики, и Доменику играла одна и та же актриса, Дани Каррель.
 Вторая экранизация — 2011 года. Режиссёр — Иэн Софтли.
 Российская экранизация 2000 года — «Траектория бабочки». Режиссёры Ю. Гольдин и О. Бабицкий, в главных ролях Л. Толкалина и Д. Повереннова.

Примечания 

Себастьян Жапризо